

Geografia 
 Fondi – comune italiano in provincia di Latina

Persone 
 Gino Fondi (1920-187) – ciclista su strada italiano
 Mauro Fondi (1913-1988) – pittore italiano
 Onorato di Fondi (metà del V secolo-metà del VI secolo) – abate pre-benedettino della Chiesa cattolica
 Renato Fondi (1887-1929) – musicologo, poeta e critico d'arte italiano
 Riccardo De Sangro Fondi (1879-1967) – velista italiano

Pagine correlate 
Fondo